Rosch est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), artiste américain
Eleanor Rosch (née en 1938), professeure américaine de psychologie
 (1939-2016), avocat et administrateur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme